Institut des hautes études internationales à Paris
Institut universitaire de hautes études internationales et Institut de hautes études internationales et du développement à Genève
Institut européen des hautes études internationales à Nice
École des hautes études internationales à Paris
Une filière professionnelle de l'Institut national des langues et civilisations orientales, Paris
Institut québécois des hautes études internationales